Nennstiel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Nennstiel (* 1946), deutscher Gewerkschafter
 Peter Nennstiel (1934–2009), deutscher Basketballtrainer 
 Thomas Nennstiel (Gitarrist) (* 1954), deutscher Gitarrist und Komponist
 Thomas Nennstiel (* 1958), deutscher Fernsehregisseur